Červená Voda (tschech. rotes Wasser, dt. Name Rothwasser) ist der Name folgender Orte:

 Červená Voda (Slowakei), Gemeinde im Okres Sabinov, Slowakei
 Červená Voda (Tschechien), Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
 Dolní Červená Voda, Ortsteil von Stará Červená Voda, Okres Jeseník, Tschechien
 Nová Červená Voda, Ortsteil von Stará Červená Voda, Okres Jeseník, Tschechien
 Stará Červená Voda, Gemeinde im Okres Jeseník, Tschechien

Siehe auch:
 Czerwona Woda